François Dezoteux (1724-1803) : médecin français
 Michel Dezoteux (1949- ) : acteur, metteur en scène et directeur de théâtre belge
 Pierre Dezoteux de Cormatin (1753-1812) : militaire français.

Homonymie de patronyme